Le Soleil et les Grenouilles, fable de Jean de La Fontaine (1668)
 Le Soleil et les Grenouilles, fable de Jean de La Fontaine (1692)